Курсон () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Ла-Рошель. Население кантона на 2006 год составляло 11 720 человек.

Код INSEE кантона 1707. Всего в кантон Курсон входят 14 коммун, из них главной коммуной является Курсон.

Коммуны кантона 

 Англие — население 664 чел.
 Бенон — население 663 чел.
 Курсон (Приморская Шаранта) — население 1456 чел.
 Краншабан — население 554 чел.
 Феррьер (Приморская Шаранта) — население 650 чел.
 Ла-Грев-сюр-Миньон — население 414 чел.
 Ла-Лень — население 267 чел.
 Ла-Ронд — население 851 чел.
 Ле-Ге-д’Аллере — население 667 чел.
 Нюайе-д’Они — население 827 чел.
 Сен-Сир-дю-Доре — население 526 чел.
 Сен-Жан-де-Ливерсе — население 2163 чел.
 Сен-Совёр-д’Они — население 1368 чел.
 Тогон (Шаранта Приморская) — население 650 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта